Плато Мусасіно
Мусасіно (Токіо)